Еван Томас Питерс (; Сент Луис, Мисури, 20. јануар 1987) амерички је глумац.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1987.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа